Per a l'entitat de població del municipi de Massanes vegeu Collformic (Massanes)
 Per al port de muntanya del municipi de El Brull vegeu Collformic (El Brull)